Kaiser-Wilhelm-Berg, auch Kaiser Wilhelm Berg, bezeichnet folgende Berge:

 Kaiser-Wilhelm-Berg (Namibia)
 Kaiser-Wilhelm-Berg, früherer Name des Big Ben (Vulkan) auf der subantarktischen Insel Heard